Katinka er et pigenavn, der nok stammer fra Rusland eller Ungarn som en kælenavnsform af Katarina eller Ekaterina. Katinka kan også henvise til en række andre emner:

Kunst og musik 
 Ved vejen, en film fra 1988 med den engelske titel Katinka
 Katinka (operette), en operette fra 1915
 Katinka (sang), det hollandske bidrag til Eurovision Song Contest 1962
 Katinka (band), en dansk musikgruppe
 Katinka, Katinka, luk vinduet op, en sang af Sigfred Pedersen

Personer 
 Katinka Bjerregaard, dansk sanger
 Katinka Hosszú, ungarsk svømmer
 Katinka My Jones, dansk digter og forfatter

Steder 
 Katinka Village, Wisconsin